«Plaza (de) Santa Ana» puede referirse a diversas plazas (espacio público abierto):

en España 
 Plaza de Santa Ana, en la ciudad de Ávila;
 Plaza de Santa Ana, en la ciudad de Granada;
 Plaza de Santa Ana, en la ciudad de León;
 Plaza de Santa Ana, en la ciudad de Madrid;
 Plaza de Santa Ana, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria;
 Plaza de Santa Ana, en la ciudad de Sevilla;
 Plaza de Santa Ana, en la ciudad de Valladolid.

en Panamá 
 Plaza de Santa Ana, en la ciudad de Panamá.